7-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 7-й меридиан восточной долготы
 7-й меридиан западной долготы

См. также 
 7-я параллель